Влади́мир Алекса́ндрович Исла́вин (1818—1895) — член Совета министра земледелия и государственных имуществ. Переписывался с Л. Н. Толстым.

Биография 
Родился  года — внук графа Петра Васильевича Завадовского, внебрачный сын его дочери Софьи Петровны и будущего декабриста Александра Михайловича Исленьева (1794—1882) — дед (по матери) Софьи Андреевны Толстой.

С 22 сентября 1841 года состоял на государственной службе. По поручению Министерства государственных имуществ в 1844 году в течение полугода изучал жизнь ненцев от реки Мезени до Уральского хребта на Север России, чтобы «сделать предположения об устройстве этого народа на будущее время во всех отношениях». Результатом поездки стала книга «Самоеды в домашнем и общественном быту» (1847. В 1846 году получил звание камер-юнкера.

Долгое время был членом Совета министра земледелия и государственных имуществ. В 1860 году был произведён в действительные статские советники; в 1861 году получил звание камергера, с 27 марта 1866 года — тайный советник, с 21 апреля 1891 года — . От министерства земледелия и государственных имуществ был членом Управления казёнными железными дорогами.

Имел 3000 десятин земли в Самарской губернии.

Умер  года. Похоронен на кладбище петербургского Воскресенского Новодевичья монастыря.

С детства дружил с Л. Н. Толстым, который в 1852 году описал своего друга в повестях «Детство» и «Отрочество» в лице Николеньки Иртеньева.

Награды 
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1858)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1863)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1869)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1875)
 орден Белого орла (1883)
 турецкий орден Меджидие 2-й ст. (1858)

Семья 
Был женат на Юлии Михайловне Кирьяковой (Кириковой). Их дети:
 Михаил (1864—1942)
 Лев (1866—1934)
 Александр (1870—1936)

Примечания

Литература 
 Иславин Владимир Александрович // Список гражданским чинам первых III классов: Испр. по 1-е окт. 1894 г. — С. 107—108.
 Иславин Владимир Александрович // Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е июня 1878 года. — , 1878. — С. 185—186.

Государственные деятели Российской империи
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)